Reed Township, un township du comté de Washington, en Arkansas.
 Reed Township, un township du comté de Cass dans le Dakota du Nord.
 Reed Township, un township du comté de Will dans l'Illinois.
 , un township du comté de Seneca, dans l'Ohio.
 Reed Township, un township du comté du Dauphin, en Pennsylvanie.

Homonymie de townships